Вик може да се отнася за:

 Вик – крясък
 ВиК - Водопровод и канализация
 Фондация Вик - българска фондация и литературна награда
 Вик - град в северна Испания
 Вик - град в Шотландия
 Вик – български следпразничен легален вестник на БКП.

Вижте също 
 Уик